Площадь Розы Люксембург:

Германия 
 Площадь Розы Люксембург — площадь в Берлине.

Украина 
 Площадь Розы Люксембург — площадь в Луганске.
 Площадь Розы Люксембург — прежнее (до 2013 года) название Павловской площади в Харькове.
 Площадь Розы Люксембург — название Соборной площади в Житомире в середине XX века.

См. также 
 Улица Розы Люксембург

Объекты, названные в честь Розы Люксембург